Liangting kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liangting (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi), 
 Liangting (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar